YouPrice. est un opérateur virtuel de téléphonie mobile (MVNO) français créé en mars 2022, et détenu par la société France Numérique.

Activité commerciale 
YouPrice vend des forfaits mobiles sans engagement de durée, permettant également de choisir le montant de data mensuel. Les forfaits commercialisés opèrent sur les réseaux d'Orange et de SFR, selon le forfait acheté, si bien que YouPrice ne possède pas son propre réseau de téléphonie. Comme pour la plupart des opérateurs low cost, le service client est dématérialisé, et uniquement accessible via le site web.

Histoire 
 
Début 2022, France Numérique créé YouPrice., un opérateur mobile « B to C » dématérialisé qui opère sur des réseaux de téléphonie tiers. En juillet 2022, l'opérateur commercialise 10 forfaits, soit 5 sur chaque réseau dont il dépend. Il existe 5 gammes d'offres avec la possibilité de choisir entre le réseau d'Orange et SFR.

Identité visuelle

Notes et références

Liens externes 

Opérateur de réseau mobile virtuel